Заспаː

 Заспа — район города Гданьск (Польша).
 Заспа — посёлок в Речицком районе Гомельской области (Белоруссия).
 Заспа — речной остров на Днепре в Брагинском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Заспа — озеро в Голосеевском районе Киевского горсовета (Украина).
 Заспа, Лариса Леонидовна (род. 1971) — украинская гандболистка.